Alois Kunz ist der Name folgender Personen:

* Alois Kunz (Widerstandskämpfer) (1892–1942), deutscher Widerstandskämpfer 
 Alois Kunz (Politiker) (1897–1970), Schweizer Politiker 
 Alois Kunz (Skilangläufer) (* 1997), deutscher Skilangläufer